Robin ist ein Vor- und Familienname, siehe Robin (Name).

 Robin ist:

 Robin (Protein), ein Protein aus der Gewöhnlichen Robinie
 Robin (Batman), eine Comicfigur und Begleiter des Comichelden Batman
 Robin (Film), ein Film aus dem Jahr 2007
 Reliant Robin, ein Kleinstwagen des ehemaligen englischen Herstellers Reliant
 ein Scheduling-Verfahren in der Informatik, siehe Round Robin (Informatik)
 der Name der Naturschutzorganisation Robin Wood
 eine Spur auf einer Achterbahn in Six Flags Great Adventure, siehe Batman And Robin: The Chiller
 Robin Aircraft / Avions Pierre Robin, ein Typenname für eine Flugzeugserie, die von der Apex Group bzw. Alpha Aircraft hergestellt wird
 A.B.C. Robin, britischer Flugzeugtyp
 Robin, Codename des Computer-Terminals VT180
 Robin Heights, Gebirgsgruppe im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Robin Peak, Berg auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Robin-Subglazialbecken, Becken im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 DJ Robin (* 1996), ein deutscher Schlagersänger und DJ

Robin als Schiffsname:
Robin (Schiff)
 USS Robin AM-3, 1918
 USS Robin, 1943
 USS Robin AMS-53, 1943 
 USS Robin MHC-54

Siehe auch:
 Robinie
 Robien